Ještěrka může být:

 ještěrky – podčeleď z čeledi ještěrkovití, rody:
 Adolfus
 Anatololacerta
 Apathya
 Archaeolacerta
 Australolacerta
 Dalmatolacerta
 Darevskia
 Dinarolacerta
 Hellenolacerta
 Iberolacerta
 Iranolacerta
 Lacerta
 Parvilacerta
 Phoenicolacerta
 Podarcis
 Teira
 Timon
 Zootoca
 souhvězdí Ještěrky – souhvězdí
 vysokozdvižný vozík nebo akumulátorový vozík
 samohybný protiletadlový dvojkanón vz. 53/59

v kultuře
 Červená ještěrka – český film z roku 1948, režie František Sádek

Externí odkazy